Ме́жна () — річка у Воткінському районі Удмуртії, Росія, права притока Ками.

Починається на південний захід від гори Степанів Угор Верхньокамської височини. Протікає дугою на південний схід, після села Забегаєво — на південь. Впадає до Воткінського водосховища, збудованого на річці Кама нижче села Забегаєво. Гирло розширилось під час затоплення водосховища, тим самим утворилась широка затока довжиною 1 км, шириною від 400 до 900 м.

Верхня течія пересихає, русло нешироке, шириною 9 м, глибиною до 1 м. Приймає декілька дрібних приток, найбільшими з яких є річки Кузеновка та Каракуловка.

Над річкою розташоване лише село Забегаєво, у якому збудовано 2 автомобільних мости.

Річки Воткінського району